Baby, You Knock Me Out («Крошка, ты меня шокируешь») — пятый эпизод девятого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 14 ноября 2010 года на канале FOX<ref>Baby, You Knock Me Out  на сайте tvrage.com</ref>.

 Сюжет 
У Питера день рождения, и по этому поводу он отправляется с семьёй и друзьями в боксёрский клуб, где его жене, Лоис, предлагают принять участие в поединке. После того, как она с лёгкостью его выигрывает, владелец клуба предлагает женщине профессиональную карьеру, но поскольку Лоис не понимает, как она сделала это, она отказывается. Впрочем, Питеру идея о том, что его жена станет профессиональной боксёршей, нравится, он прибегает к различным уловкам и, в конце концов, Лоис начинает серьёзно тренироваться, представляя лишь, как она избивает «ненавистного Питера».

В одном из поединков Лоис ломают нос, и она отказывается от дальнейшей профессиональной карьеры, осознав, что всё это время ею двигало лишь желание избить мужа.

Однако она сталкивается с Дирдре Джексон, известной боксёршей, которая вызывает Лоис на бой. В тяжёлом поединке Лоис одерживает победу и продолжает профессиональную карьеру.

 Создание 
Автор сценария: Алекс Картер
Режиссёр: Джулиус Ву
Композитор: Рон Джонс
Приглашённые знаменитости: Люк Адамс (в роли хозяина боксёрского клуба), Кэрри Фишер (в роли Анжелы, начальницы Питера) и Николь Салливан (в роли Дирдре Джексон)

 Интересные факты 

 Ссылки на культурные явления 
 Данная серия пародирует фильм «Рокки 3» и, тренировочным моментом, «Рокки 2».
 Во время финального боя звучит песня Eye of the Tiger.

 Мелочи 
 Премьеру эпизода посмотрели 7 000 000 зрителей. Для сравнения: в тот же вечер на том же канале премьеру «Симпсонов» (Lisa Simpson, This Isn't Your Life) посмотрели 8 970 000 человек, «Шоу Кливленда» (Little Man on Campus (англ.)) — 6 720 000 зрителей, «Американского папаши» (Stan's Food Restaurant (англ.)) — 5 380 000 человек.

 Ссылки 
  
 Baby, You Knock Me Out на сайте familyguy.wikia.com
 Baby, You Knock Me Out на TV.com

Примечания 

Серии «Гриффинов»
Женский бокс